Louise Brough e Margaret Osborne hanno battuto in finale Shirley Fry e Doris Hart 4-6, 9-7, 6-3.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
http://www.tennisforum.com/showpost.php?p=747572&postcount=42 Tabellone doppio]

Torneo di Wimbledon 1954